Kotelnikowo () ist ein Name russischer Orte:
 Kotelnikowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Wargen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Kotelnikowo (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (Neuhof-Ragnit, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Kotelnikowo (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Kotelnikowo (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Kotelnikowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Kotelnikowo, Stadt in der Oblast Wolgograd